Dringenberg steht für:

 Dringenberg, ein Stadtteil von Bad Driburg in Nordrhein-Westfalen

Dringenberg ist der Familienname von:

 Bodo Dringenberg (* 1947), deutscher Sachbuch-Autor, Literat und Kriminalschriftsteller
 Heinrich Dringenberg (1630–1687), deutscher Philosoph, Pädagoge und Bibliothekar
 Katja Dringenberg (* 1961), deutsche Filmeditorin und Filmregisseurin
 Ludwig Dringenberg (1410–1477), deutscher Pädagoge, Humanist und Kleriker
 Ralf Dringenberg (* 1960), deutscher Designer
 Volker Dringenberg (* 1972), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)